Wivenhoe kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wivenhoe, Australien, ort, Tasmanien, Burnie, 
 Lake Wivenhoe, sjö, Tasmanien, Burnie

Storbritannien 

 Wivenhoe, ort i Essex, England, 

Robotskapade Australienförgreningar